17-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1972 Ballon d’Or)»
26 декабря 1972 года

Золотой мяч: 
 Франц Беккенбауэр

(первый раз)

< 16-я Церемонии вручения 18-я >
Золотой мяч 1972 года (фр. 1972 Ballon d’Or) — 17-я ежегодная ежегодная награда, вручаемая журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1395 France Football 26 декабря 1972 года. В состав жюри входили 25 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал немец Франц Беккенбауэр. Он стал первым защитником, вторым немецким футболистом и вторым футболистом «Баварии» (всё - после Герда Мюллера в 1970 году) - обладателем данной награды. Он опередил двух других немцев Герда Мюллера и Гюнтера Нетцера, которые впервые в истории набрали одинаковое количество очков. Также впервые в истории опроса, три первых места заняли представители одной страны.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 375 баллов; максимально игрок мог получить 125 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Примечания

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1972 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1972 году